Franzosenstein steht für
 Menhir von Seeben, Halle (Saale)
 Franzosenstein (Bad Traunstein)
 Franzosenstein (Kaiserslautern)